Émile-Louis Bogino (1852-1915) : sculpteur français, fils du suivant
 Frédéric-Louis-Désiré Bogino (1831-1899) : sculpteur français
 Ignacio Boggino (1986- ) : footballeur argentin

Musique 
 Bogino duu : une des deux formes principales de la musique mongole traditionnelle folklorique.